Журавка () — левый приток реки Казённый Торец, расположенный на территории Покровского района (Донецкая область, Украина).

География 
Длина — 11 км. Площадь бассейна — 92,7 км². Русло у истоков — маловодное и пересыхает. Берега нижнего течения обрывистые с пляжем высотой 3 м, долина нижнего течения местами изрезана ярами и промоинами. Создано несколько прудов. В приустьевой части, сливаясь с Казённым Торцом, создано Миролюбовское водохранилище.

Берёт начало южнее села Орловка. Река течёт на северо-запад, в среднем течении делает поворот на северо-восток. Впадает в Казённый Торец (на 118-м км от её устья) севернее села Гродовка.

Притоки: (от истока к устью) балка Сухая, безымянные балки и ручьи

Населённые пункты  (от истока к устью):

 Орловка
 Журавка
 Красный Яр
 Николаевка
 Гродовка

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Реки Донецкой области
Притоки Казённого Торца